Синюково — топоним.

Россия
 Синюково — деревня в Суворовском районе Тульской области.
 Синюково — деревня в Чернском районе Тульской области.

 Синюково — древнерусский город, существовавший в домонгольское время (Чернский район Тульской области).